Виллер:

Персоналии 
 Виллер, Кристина (род. 1982) — австралийская теннисистка советского происхождения.
 Гидеон де Виллер — вымышленный персонаж, один из главных героев серии романов немецкой писательницы Керстин Гир.

Топоним 
 Виллер () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Виллер () — коммуна в департаменте Вогезы (Франция).
 Виллер () — коммуна в департаменте Луара (Франция).				
 Виллер () — коммуна в департаменте Мозель (Франция).

Составные названия 
 Виллер-Агрон-Эгизи — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Виллер-ан-Арти — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Виллер-ан-Прейер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Виллер-ан-Э — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 
 Виллер-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Виллер-Воде — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Виллер-деван-Музон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Виллер-Каниве — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 
 
 Виллер-ла-Шевр — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Виллер-ла-Фей — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Виллер-ле-Буйе — коммуна в Валлонии (Бельгия), расположенная в провинции Льеж, округ Юи. 
 Виллер-ле-Гюиз — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Виллер-ле-Люксёй — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Виллер-ле-Муаврон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Виллер-ле-Нанси — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Виллер-ле-По — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Виллер-ле-Рон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 
 Виллер-ле-Тийёль — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Виллер-ле-Турнёр — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Виллер-лез-Орм — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Западный Шатору).
 Виллер-Патра — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Виллер-Ротен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 
 Виллер-Сен-Кристоф — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Виллер-Сен-Поль — город на севере Франции, регион Пикардия, департамент Уаза, округ Санлис, кантон Крей-Ножан-сюр-Уаз.
 Виллер-Серне — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Виллер-Стонкур — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. 
 Виллер-су-Прени — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Виллер-сюр-ле-Мон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Виллер-сюр-Мер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Виллер-сюр-Нье — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. 
 Виллер-сюр-Пор — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Виллер-сюр-Соно — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Виллер-сюр-Фер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Виллер-Шмен-э-Мон-лез-Этрель — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. 
 Виллер-Элон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Ле-Бон-Виллер — коммуна в Валлонии (Бельгия), расположенная в провинции Эно, округ Шарлеруа.
 Маньи-ле-Виллер — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Мезонсель-э-Виллер — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.

Прочее 
 Ордонанс Виллер-Котре — королевский указ (ордонанс), направленный на ликвидацию последствий средневековой феодальной раздробленности французских земель.

См. также 
 Вилер